Суходолы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Суходолы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Суходолы — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Польша
Суходолы, Красноставский повят, Люблинское воеводство.
Суходолы, Красницкий повят, Люблинское воеводство.
Суходолы, Подляское воеводство.
Суходолы, Лодзинское воеводство.
Суходолы, гмина Кентшин, Варминско-Мазурское воеводство.
Суходолы, гмина Сроково, Варминско-Мазурское воеводство.

Украина 
 Суходолы — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Суходолы — село в Бродовском районе Львовской области.